KNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di King Island (Tasmania) (Australia)